AANS steht als Abkürzung für:

 American Association of Neurological Surgeons
 Ausbildungsausstattung Nautische Schiffsführung, siehe Marineschule Mürwik #Ausbildungsausstattung Nautische Schiffsführung (AANS)

Abkürzung